

Anno 
 285 o 285 a.C.

Matematica 
 285 (numero)